Grand Theatre ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Grand Theatre (Douglas, Arizona), NRHP-ID: 76000372
 Grand Theatre (Thibodaux, Louisiana), NRHP-ID: 86000428
 Grand Theatre Leeds

Grand Theatre bezeichnet ferner:

 Grand Theatre (Blackpool)
 Grand Theatre (New York), erstes jiddisches Theater in New York

Siehe auch:
 Grand Theater
 Grand Théâtre